Die Abkürzung KRW steht unter anderem für:

 Kantonsschule Rychenberg
 Kellog-Rust-Westinghouse (Vergasungsreaktor für Kohle oder Biomasse)
 Kugel- und Rollenlagerwerk Leipzig
 Südkoreanischer Won

KRW